Фінал Кубка Італії з футболу 1982 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1981—1982, в яких зустрічались «Інтернаціонале» і «Торіно».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1982 у футболі
1982 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу